Флоро́вский (Флоровская) — русская семинаристская фамилия.

Известные носители:
 Флоровский, Антоний Васильевич (1884—1968) — русский учёный-славист, историк и публицист, ординарный профессор.
 Флоровский, Василий Антонович (18?—?) — митрофорный протоиерей, отец Антония и Георгия Флоровских.
 Флоровский, Георгий Васильевич (1893—1979) — религиозный мыслитель, богослов, философ и историк, протоиерей.
 Флоровский, Иван Данилович (1894—1938) — советский военный деятель, комдив (1935).
 Флоровский, Иван Иванович (1877—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

 Флоровская, Вера Николаевна (1912—2018) — советский геолог, геохимик, доктор геолого-минералогических наук, автор люминесцентно-битуминологического метода поисков нефти.
 Флоровская, Ольга Николаевна (Более известна под фамилией Фигнер; 1862—1919) — русская революционерка, народница.

См. также 
 Флеровский
 Фроловский